Aris može biti

 Aris BC, košarkaški klub iz Soluna
 Aris FC, nogometni klub iz Soluna